«Торго́вый центр» — название станций метрополитенов в различных городах.

 «Торговый центр» (станция метро, Челябинск) (строящаяся)
 «Торговый центр» — проектируемая станция Омского метрополитена